Shunhe bezeichnet:

Shunhe (顺河回族区), Stadtbezirk der Hui in der Stadt Kaifeng in der chinesischen Provinz Henan

Shunhe (Dongxing) (顺河镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Dongxing von Neijiang in der chinesischen Provinz Sichuan
Shunhe (Feng) (顺河镇), Großgemeinde im Kreis Feng in der chinesischen Provinz Jiangsu
Shunhe (Huai’an) (顺河镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Huai’an der gleichnamigen Stadt in der chinesischen Provinz Jiangsu
Shunhe (Macheng) (顺河镇), Großgemeinde der Stadt Macheng in der chinesischen Provinz Hubei
Shunhe (Suyu) (顺河镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Suyu von Suqian in der chinesischen Provinz Jiangsu
Shunhe (Yu’an) (顺河镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Yu’an von Lu’an in der chinesischen Provinz Anhui

Shunhe (Jiajiang) (顺河乡), Gemeinde im Kreis Jiajiang in der chinesischen Provinz Sichuan
Shunhe (Leibo) (顺河乡), Gemeinde im Kreis Leibo in der chinesischen Provinz Sichuan
Shunhe (Shunqing) (顺河乡), Gemeinde im Stadtbezirk Shunqing von Nanchong in der chinesischen Provinz Sichuan
Shunhe (Yongqiao) (顺河乡), Gemeinde im Stadtbezirk Yongqiao von Suzhou in der chinesischen Provinz Anhui

Shunhe (Hanyuan) (顺河彝族乡), Nationalitätengemeinde der Yi im Kreis Hanyuan in der chinesischen Provinz Sichuan

Shunhe (Yicheng) (顺河街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Yicheng von Zhumadian in der chinesischen Provinz Henan
Shunhe (Huaibin) (顺河街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Huaibin von Xinyang in der chinesischen Provinz Henan